Чемпіонат Шотландії з футболу 1905—1906 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 19 серпня 1905 та фінішував 12 травня 1906. Це 16-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій шостий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1906
Шотландія
Шотландія